Райхендорф () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Вайц. Население составляет 609 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 4,93 км². Официальный код — 61742.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Руперт Прем (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 АНП занимает 7 мест.
 АПС занимает 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Штирии